Ялыновка — название населённых пунктов на Украине:
 Старый Майдан — село в Пулинском районе Житомирской области.
 Старый Майдан — село в Радеховском районе Львовской области.
 Старый Майдан — село в Деражнянском районе Хмельницкой области.

См. также 
 Майдан
 Новый Майдан